Чархальская тюлька () — вид мелких лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae). Является пелагической пресноводной рыбой.

Систематика рода тюлек ещё не разрешена. Некоторые учёные считают чархальскую тюльку подвидом или вариететом черноморско-каспийской тюльки (Clupeonella cultriventris).

Ареал 
Обитает в водохранилищах и реках, впадающих в Каспийское море — в нижнем течении Волги и Урала. Двигаясь вверх по Волге, проникла в Каму. Выпущена в реку Дон (бассейн Азовского моря). Ареал ограничен территорией России и Казахстана.

Описание 
Максимальная длина тела до 10 см.

Продолжительность жизни до пяти лет. Сезон размножения длится с апреля по июль, нерест происходит в открытых водах. Питаются мелкими ракообразными.

Съедобна.

Примечания 

Тюльки
Рыбы Евразии
Животные, описанные в 1896 году